Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomás Carbonell che ha battuto in finale Gilbert Schaller 6-4, 0-6, 6-1.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (semifinali)
 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Tomás Carbonell (Campione)
 Jordi Arrese (secondo turno)

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Gilbert Schaller (finale)
 Goran Prpić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1993